Ripperda steht für:
 Ripperda (Adelsgeschlecht), ein 1057 erstmals genanntes Adelsgeschlecht aus Groningen
 Cosijn von Ripperda, uradelige, deutsch-dänisch-niederländische Familie

Ripperda ist der Familienname folgender Personen:
 August von Ripperda (1779–1863), deutscher Offizier und Landrat des Kreises Düren
 Bolo von Ripperda (1630–1680), Häuptling und Präsident der Ostfriesischen Landschaft
 Occa Johanna Ripperda (1619–1686), Obersthofmeisterin am Schwedischen Königshof
 Wilhelm Ludolph von Ripperda (1698–1785), Domherr zu Halberstadt
 Willem Ripperda (1600–1669), niederländischer Adliger, Unterhändler zu den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden

Siehe auch:
 Juan Guillermo Riperdá (1680–1738), niederländischer Abenteurer, spanischer Minister